Sampaio, comune dello stato di Tocantins in Brasile.
 Sampaio, quartiere della città di Rio de Janeiro in Brasile.
 Sampaio, freguesia del comune di Vila Flor, Portogallo

È anche un cognome, come nel caso di:
 Jorge Sampaio, politico, presidente della repubblica portoghese dal 1996 al 2006
 Sara Sampaio, modella portoghese
 Liam Sampaio, interprete, insieme a Letizia Manzato, della canzone Choco Jodel (Zecchino d'Oro 2013)